A Mr. Magoo 2019-től vetített amerikai–francia 2D-s számítógépes animációs vígjáték televíziós sorozat, amelyet Olivier Jean-Marie, Hugo Gittard, Olivier Delabarre és Baptiste Lucas alkotott.

A Producere Marc Du Pontavice. A rendezői Hugo Gittard és Fabien Limousin. A sorozat a Xilam és a DreamWorks Animation gyártásában készült, forgalmazói a Xilam és az NBCUniversal Television Distribution.

Franciaországban 2019.  május 4-tól volt látható az France 4-en. Magyarországon 2020. augusztus 3-tól mutatta be a Boomerang.

Cselekmény 
Mr. Magoo egy jószívű ember, aki szívesen segít másoknak, azonban ez mindig katasztrofális végkimenetelű lesz, mivel Magoo nem hord szemüveget, és a szemüveg nélkül vak. Egyetlen ellensége Fizz a megalomániás hörcsög, de végül Magoo véletlenül mindig legyőzi.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Schmidt Andrea
 Magyar szöveg: Szép Veronika
 Szinkronrendező: Csoma Ferenc
 További magyar hangok: Seder Gábor, Király Adrián, Papucsek Vilmos, Renácz Zoltán, Endrédi Máté

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Epizódok

1. évad (2019)

Jegyzetek

További információk 
 

2019-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok